Il termine inglese ballast può riferirsi a:
Ballast – componente di un circuito elettronico
Ballast – pietrisco in cui viene posato il binario ferroviario